Château de Savigny peut désigner :
 Château de Savigny-lès-Beaune en Côte-d'Or
 Château de Savigny-sur-Grosne en Saône-et-Loire
 Château de Savigny-le-Vieux en Saône-et-Loire
 Château de Savigny dans les Vosges

Savigny